A labdarúgás az 1998-as Mikronéziai játékokon szerepelt először a játékok programjában. A versenyt Koror városában, Palauban rendezték meg.

Résztvevők

Főcsoport

Ötödik hely

Harmadik hely

Döntő

Francia labdarúgás